

Presentación previa 
Steve Johnson fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Ruben Bemelmans derrotó en la final a Édouard Roger-Vasselin.

Cabezas de serie 

  Marcos Baghdatis (Segunda ronda)
  Pablo Andújar (Primera ronda, retiro)
  Benoît Paire (Cuartos de final)
  Máximo González (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Chung Hyeon ''(Primera ronda)
  Norbert Gombos ''(Segunda ronda)
  Kenny de Schepper ''(Segunda ronda)
  Nicolas Mahut ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guadalupe 2015